Szprycerowanie - technika rozcieńczania koktajli alkoholowych

Wiele napojów mieszanych wymaga rozcieńczenia mniejszego (chluśnięcia) lub większego wodami musującymi (miksami), które powinny być zawsze bardzo zimne. Nigdy nie należy mieszać składników z wodami musującymi, które wlewa się do szklanicy ze zmiksowanym napojem w ostatniej chwili. Po dwóch obrotach łyżeczką barową, napój szprycerowany gotowy jest do picia. Chodzi o zachowanie charakteru musującego drinka.

Koktajle alkoholowe